Statistika Maltese Premier League v sezoně 1958/59.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Valletta FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1958
Fotbal v Evropě v roce 1959